Sotisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Sotisaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå,  (1,6 km²)
2. Sotisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (8 ha)
3. Sotisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (6 ha)
4. Sotisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (43 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar